Sermeq Kujalleq bezeichnet:
 Sermeq Kujalleq, Gletscher im Distrikt Ilulissat, Grönland, siehe Jakobshavn Isbræ
 Sermeq Kujalleq (Gletscher, Torsukattak) (auch Alianaatsup Sermia), Gletscher im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Sermeq Kujalleq (Gletscher, Aluup Tunua), Gletscher im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermeq Kujalleq (Gletscher, Ikerasassuaq), Gletscher im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermeq Kujalleq (Gletscher, Upernavik), Gletscher im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sermeq Kujalleq (Gletscher, Uummannaq) (Store Gletscher), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland